Ростиславов — русская фамилия.

Известные носители:
 Ростиславов, Александр Александрович (1860—1920) — российский художник-иллюстратор, искусствовед и художественный критик.
 Ростиславов, Дмитрий Иванович (1809—1877) — русский писатель, профессор и инспектор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Ростиславов, Николай Иванович (1823—1888) — тайный советник, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.